Roblin bezeichnet:

 Roblin (Manitoba), Stadt in der kanadischen Provinz Manitoba
 Roblín (Roblin), Gemeinde im Okres Praha-západ, Tschechien
 Dolní Roblín (Unter Roblin), Ortsteil von Mořina, Okres Beroun, Tschechien

 Dufferin Roblin (1917–2010), kanadischer Politiker
 Rodmond Roblin (1853–1937), kanadischer Politiker